Джон Лоуин (англ. John Lowin, крещён 9 декабря 1576 г., Лондон — 16/18 марта 1659 г.) — английский актёр.

Биография 
Сын кожевника, как и Роберт Армин учился на ювелира. Не числясь в гильдии ювелиров, Лоуин тем не менее в 1611 году участвовал вместе с её членами в театрализованном представлении по пьесе Энтони Мендея. В договоре о найме Лоуин назван «братом» гильдии, что указывало на продолжающиеся отношения его и профессионального объединения ювелиров. С 1602 года Лоуин часто упоминается в бухгалтерских книгах Филипа Хэнслоу как член труппы, игравшей в театре «Роза». В конце 1603 года присоединился к шекспировской труппе «Слуги короля», а в 1604 году, вероятно, стал её акционером, когда их количество было увеличено до двадцати. Играл в пьесах: Джона Марстона «Недовольный»; Бена Джонсона «Падение Сеяна» (1603), «Вольпоне» (1605), «Алхимик» (1610), «Заговор Катилины» (1611); Джона Флетчера «Бондука» и «Валентиниан» (ок. 1613) и Джона Уэбстера «Герцогиня Мальфи» (ок. 1621).

После закрытия театров в 1642 году, вероятно, держал гостиницу «Три голубя» в Брентфорде. Умер в Брентфорде в возрасте 82-х лет.

Примечания

Литература 
 Collier, J. P. Lives of the Original Actors in Shakespeare's Plays. London: Shakespeare Society, 1853.
 Bawcutt, N. W. The Control and Censorship of Caroline Drama: The Records of Sir Henry Herbert, Master of the Revels, 1623-1673. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 Gurr, Andrew. The Shakespeare Company, 1594–1642. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
 Halliday, F. E. A Shakespeare Companion 1564-1964. Baltimore, Penguin, 1964.
 McMillin, Scott. Elizabethan Theatre and "The Book of Sir Thomas More." Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1987.
 Nunzeger, Edwin. A Dictionary of Actors and of Other Persons Associated With the Public Presentation of Plays in England Before 1642. New Haven: Yale University Press, 1929.

Ссылки 
 Неизвестный художник. Портрет Джона Лоуина. 1600-е гг.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1576 году
Умершие в 1659 году
Актёры XVII века